Gunung Sejuk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Sejuk (berg i Indonesien, lat 4,11, long 96,84), Aceh, 
 Gunung Sejuk (berg i Indonesien, lat 4,71, long 96,56), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar